Николай Мисюк:
 Мисюк, Николай Петрович (1987) — литовский футболист.
 Мисюк, Николай Семёнович (1919—1990) — советский нейрохирург.